Primobucco — викопний рід сиворакшоподібних птахів вимерлої родини Primobucconidae, що існував у ранньому еоцені в Північній Америці та Європі.

Скам'янілості 
Типовий вид Primobucco mcgrewi описаний у 1970 році з фрагментів крила та плечового пояса, що знайдені у США. Вид вважався дятлоподібним птахом з родини лінивкових (Bucconidae). У 2010 році виявлено ще 12 викопних зразків птаха, і стало зрозуміло, що він належить до ряду сиворакшоподібних. З решток, що виявлені у Мессельському кар'єрі на заході Німеччини, описано два види P. perneri та P. frugilegus. У шлунку P. frugilegus виявлені рештки насіння.

Види 
 Primobucco frugilegus
 Primobucco mcgrewi
 Primobucco perneri

Класифікація 
Філогенетичний аналіз 2016 року.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Сиворакшеподібні
Викопні птахи
Птахи еоцену
Вимерлі тварини, описані 1970